Zeuxevania är ett släkte av steklar. Zeuxevania ingår i familjen hungersteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hungersteklar
Zeuxevania